Bethanie Mattek-Sands e Horia Tecău sono i campioni uscenti ma sono stati sconfitti al primo turno da Lucie Hradecká e František Čermák.

In finale gli australiani Jarmila Gajdošová e Matthew Ebden hanno sconfitto la coppia ceca Lucie Hradecká e František Čermák per 6-3, 7-5.

Teste di serie

   Lisa Raymond /  Mike Bryan (ritirati)
  Elena Vesnina /  Leander Paes (secondo turno)
  Sania Mirza /  Bob Bryan (quarti di finale)
  Liezel Huber /  Maks Mirny (secondo turno)

  Nadia Petrova /  Mahesh Bhupathi (quarti di finale)
  Anna-Lena Grönefeld /  Robert Lindstedt (ritirati)
  Andrea Hlaváčková /  Daniele Bracciali (secondo turno)
  Julia Görges /  Daniel Nestor (ritirati)

Wildcard

  Ashleigh Barty /  Jack Sock (primo turno)
  Cara Black /  Paul Hanley (primo turno)
  Bojana Bobusic /  Chris Guccione (primo turno)
  Casey Dellacqua /  John-Patrick Smith (primo turno)

  Jarmila Gajdošová /  Matthew Ebden (campioni)
  Olivia Rogowska /  Marinko Matosevic (primo turno)
  Samantha Stosur /  Luke Saville (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2013
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013